Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 и 18 сентября. Приняли участие 51 спортсмен из 44 стран.

Свою первую золотую медаль с мировым рекордом выиграл 22-летний голландец Питер ван ден Хогенбанд.

Австралиец Ян Торп и итальянец Массимилиано Розолино завоевали свои вторые индивидуальные медали на этих Олимпийских играх.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Соревнования

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт